Pivel Devoto ist der Familienname folgender Personen:

 Juan E. Pivel Devoto (1910–1997), uruguayischer Schriftsteller, Pädagoge und Politiker 
 Ulises Pivel Devoto (1923–1981), uruguayischer Politiker